fryszerka – rodzaj XIX-wiecznego zakładu metalurgicznego

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Fryszerka – część wsi Majdan Borowski w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel
 Fryszerka – osada w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Poświętne
 Fryszerka – część wsi Młynek w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów
 Fryszerka – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice
 Fryszerka – osada wsi Silnica w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno
 Fryszerka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Fryszerka – część wsi Pradła w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Kroczyce
 Fryszerka – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno